Krydstogtskibe i København 2014 er en oversigt over de krydstogtskibe, der lagde til kaj i Københavns Havn i krydstogtsæsonen 2014, der startede den 7. april og sluttede den 17. oktober. Jule-anløbene omfattede to anløb hhv. den 14. og 23. december. Oversigten er baseret på den liste, som er offentliggjort på Copenhagen Malmö Ports hjemmeside.

I 2014 var Royal Princess på 142.714 bruttotons (BT) og 330 meters længde både det største og længste passagerskib, der anløb København. Adventure of the Seas på 137.276 BT var det næststørste skib i København og det største på Langeliniekaj i 2014.

I alt anløb 66 krydstogtskibe København 311 gange i 2014. Langeliniekajen tegnede sig for 144 (46,3 %) af anløbene, Oceankaj 112 (36 %), Nordre Toldbod 37 (11,9 %) og Frihavnen 18 (5,8 %).

Krydstogtskibe i København 2014

Top 10 - Største skibe

Top 10 - Anløb pr. skib

Top 10 - Anløb pr. rederi

Skibe pr. rederi 

Tabellen nedenfor viser rederier med mere end ét skib i København i 2014.

Fodnoter

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Cruise Ships Calls Season 2014 - Copenhagen Malmö Ports oversigt over ankommende krydstogtskibe i 2014
 Cruise Copenhagen Network - Wonderful Copenhagens hjemmeside om krydstogter i København

Københavns Havn
Krydstogtskibe
Lister over skibe
Lister relateret til Danmark